Khadjidimitrovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Хаджидимитрово) :
Khadjidimitrovo, village bulgare de l'obchtina de Kazanlak, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Khadjidimitrovo, village bulgare de l'obchtina de Svichtov, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo ;
Khadjidimitrovo, village bulgare de l'obchtina de Toundja, situé dans l'oblast de Yambol.

Voir aussi la page Khadji Dimitar.